Bunde palabra polisemica, puede referirse a:

Bunde chocoano, celebración, fiesta , algarabía, encuentro, corrinche o festividad realizada en las calles durante las fiestas patronales y animada con los aires musicales de las chirimías, autóctono de las comunidades del pacífico Norte de Colombia. 
Bunde aire del pacífico sur colombiano, interpretado con el formato de música de marimba o formato de tambores de arrullo, binario con su división binaria, que suele usarse en procesiones, comparsas, y que puede tener presencia en las rondas infantiles, cantos fúnebres y canciones modernas de autores con influencias del pacífico colombiano. 
Bunde, celebración popular callejera típica de las comunidades de la Región Pacífica de Colombia.
El Bunde tolimense, canción colombiana mezcla de ritmos andinos.
Bunde darienita, baile navideño y tradición folclórica para celebrar el nacimiento de Jesús, autóctono de la vertiente del Pacífico de la provincia del Darién, Panamá.
Bunde (Alemania), municipio del estado alemán de Baja Sajonia.